Iwan Pierfiljewicz Jełagin (1725-1794) – rosyjski poeta i polityk
 Iwan Benedyktowicz Jełagin (1918-1987) – rosyjski poeta emigracyjny